Farkhār är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Farkhār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Farkhār är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Farkhār ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Farkhār. Runt Farkhār är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Farkhār består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Takhar (provins)